Кевин Макдональд ():
 Макдональд, Кевин (род. 1944) — американский психолог.
 Макдональд, Кевин (род. 1967) — британский кинорежиссёр.
 Макдональд, Кевин Данкан (род. 1960) — шотландский футболист, полузащитник.
 Макдональд, Кевин Дэвид (род. 1988) — шотландский футболист, полузащитник.
 Кевин Макдональд — канадский комик и актёр.